Южноамериканская конфедерация волейбола (, сокр. CSV) — управляющая южноамериканским волейболом структура. Объединяет 12 национальных федераций. Представляет Международную федерацию волейбола (ФИВБ) в странах Южной Америки. Официальные языки — испанский и португальский. Штаб-квартира находится в Рио-де-Жанейро (Бразилия). С 2012 года президентом CSV является Рафаэль Льоредо (Колумбия).

История 

Южноамериканская конфедерация волейбола (CSV) образована 3 июля 1946 года на конгрессе в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Является старейшей континентальной волейбольной конфедерацией. В 1947 году две южноамериканские национальные федерации (Бразилии и Уругвая) вошли в число учредителей ФИВБ. В 1951 году ряды ФИВБ пополнили Аргентина, Венесуэла и Эквадор, в 1955 — Колумбия, Парагвай и Перу, в 1959 — Чили, в 1966 — Боливия и Гайана, в 1997 году — Французская Гвиана.

В 1951 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошёл первый чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужских и женских национальных сборных.
 
В 1955 году в Мехико (Мексика) проведён первый волейбольный турнир в рамках II Панамериканских игр среди мужских и женских национальных сборных американского континента.

С 1972 года проходят чемпионаты Южной Америки по волейболу среди молодёжных команд, а с 1978 — и среди юниорских сборных.

Кроме этого совместно с Конфедерацией волейбола NORCECA проводятся Кубок Америки среди мужских сборных (с 1998), Кубок «Финал четырёх» среди женских сборных (с 2008), Панамериканский Кубок среди женских (с 2002) и  мужских (с 2006) национальных сборных команд.

Президенты CSV 
 1946—1958 —  Селио Негрейрос де Баррос
 1958—1961 —  Антонио Жабер
 1961—1964 —  Хосе Миро Кесада
 1964—1973 —  Луис Матео Фернандес
 1973—1977 —  Борис Родригес
 1977—1981 —  Хосе Антонио Бермудес
 1981—1993 —  Рикардо Руссомандо
 1993—2003 —  Луис Морено Гонсалес
 2003—2012 —  Ари да Силва Граса Фильо
 с 2012 —  Рафаэль Льоредо.

Структура CSV 

Высший орган Южноамериканской конфедерации волейбола — Конгресс.

Для решения задач, поставленных Конгрессом перед CSV, а также уставных требований, делегаты ассамблеи избирают Административный совет. Он собирается не реже одного раза в год. Из состава своих членов Административный совет избирает Исполнительный комитет, который проводит в жизнь решения Конгресса, а также организует повседневную деятельность CSV. Руководит его работой Президент Южноамериканской конфедерации волейбола.

Для решения специальных задач, стоящих перед CSV, в её структуре созданы постоянные технические комиссии: спортивно-организационная, тренерская, финансовая, медицинская, прессы, судейская, совет пляжного волейбола.

Официальные соревнования 

В рамках своей деятельности Южноамериканская конфедерация волейбола отвечает за проведение следующих турниров:

 Волейбольные турниры в рамках Панамериканских игр — один раз в четыре года в предолимпийский сезон (совместно с NORCECA)
 Волейбольные турниры в рамках Центральноамериканских и Карибских игр — один раз в четыре года в межолимпийский сезон (совместно с NORCECA)
 Чемпионаты Южной Америки по волейболу — один раз в два года по нечётным годам
 Чемпионаты Южной Америки среди молодёжных сборных команд — один раз в два года по чётным годам
 Чемпионаты Южной Америки среди юниорских сборных команд — один раз в два года по чётным годам
 Квалификационные турниры к олимпийским волейбольным турнирам, чемпионатам мира среди национальных сборных команд и чемпионатам мира среди молодёжных сборных команд
 Кубок Америки по волейболу среди мужских команд — ежегодно (совместно с NORCECA)
 Кубок «Финал четырёх» по волейболу среди женских команд — ежегодно (совместно с NORCECA)
 Панамериканский Кубок по волейболу — ежегодно (совместно с NORCECA)
 Чемпионаты Южной Америки по пляжному волейболу

Члены CSV

Источники 
 Волейбол: Энциклопедия. Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов — Томск: «Компания Янсон», 2001.

Ссылки 
 Официальный сайт CSV
 Раздел CSV на сайте FIVB

Волейбольные организации
Волейбол в Америке